RNUR peut renvoyer à :
 Regroupement national pour l'unité de la République, groupe parlementaire français ;
 Régie nationale des usines Renault, ancien nom du groupe automobile Renault.